Diocesi di Corvey, sede soppressa della Chiesa cattolica
Abbazia di Corvey, abbazia benedettina, cattedrale della medesima diocesi